В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims Championships 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims Championships